Аројо Ларго има више значења:

 Аројо Ларго (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ларго (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ларго (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ларго (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Ларго (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Ларго (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Ларго (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику